«Слон и Пеночка» — советский короткометражный кукольный мультфильм 1986 года выпуска режиссёра Натана Лернера. Пародия на сказки Доктора Сьюза про слона Хортона

Сюжет 
Мультфильм о трогательной дружбе маленькой Пеночки и большого Слона, который в тёплых краях с нетерпением ждёт ежегодного прилета любимой птички. Перелетная птичка Пеночка, каждую осень улетает зимовать в теплые края, чтобы весной вернуться в родные края. А забавный Слон считает, что Пеночка ежегодно возвращается к нему.

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Марина Вишневецкая
 Режиссёр — Натан Лернер
 Художник-постановщик — Юрий Исайкин
 Композитор — Михаил Меерович
 Оператор — Евгений Туревич
 Звукооператор — Виталий Азаровский
 Художники-мультипликаторы: Л. Африна, А. Гришко, П. Петров
 Куклы изготовили: В. Петров, Н. Лярская, Е. Покровская, А. Кузнецов, Г. Гнединский, Л. Доронина, А. Мулюкина
 Монтажёр — Т. Моргунова
 Редактор — Алиса Феодориди
 Директор — О. Забелина
 Роли озвучивали:
 Алексей Петренко — Слон
 Лариса Удовиченко — Пеночка 
 Светлана Харлап — Обезьянка
 Людмила Соколенко — вокал

Примечания

Ссылки 
 Творческое объединение «ЭКРАН»
 Слон и Пеночка
 Энциклопедия отечественной мультипликации (авт. Сергей Капков, «Алгоритм», 2006)
 Жужукины дети, или притча о недостойном соседе (авт. Анатолий Кудрявицкий, Новое литературное обозрение, 2000)

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Натана Лернера
Мультфильмы по сценариям Марины Вишневецкой
Кукольные мультфильмы СССР 1986 года
Мультфильмы о птицах